Verum kan syfta på:

 Verum (djur) – ett släkte av kräftdjur

Geografi
 Verum – kyrkbyn i Verums socken och en småort i Hässleholms kommun
 Verums socken – en socken i Skåne
 Verums landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Kristianstads län 1863–1951
 Verums församling – en församling i Göinge kontrakt i Lunds stift
 Verums kyrka – en kyrkobyggnad i Verum
 Verums distrikt – ett distrikt i Hässleholms kommun och Skåne län 2016–
 Verum (naturreservat) – ett naturreservat nära byn Verum i Hässleholms kommun

Se även
 Verum hälsofil - en filmjölksprodukt från Norrmejerier.